Родион Шамилович Исмаилов (22 мая 1966, Кехнегала (Кёхнагала), Товузский район, Азербайджанская ССР, СССР) — кинорежиссёр.

Биография 

Детство и юность будущего режиссёра прошли в расположенном возле границы с Грузией Товузском районе Азербайджана. С детства Родион испытывал страсть к кино, особенно привлекал его грузинский кинематограф.

В 1986—89 годах Родион Исмаилов проходил срочную службу в Каспийской военной флотилии.

После завершения службы Исмаилов едет в Санкт-Петербург и поступает в Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (факультет экранных искусств, ведущий (мастерская) — Г. Волкович).

В 1998 окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения по специальности кинорежиссёр.

В 1997 году совместно с Александром Башировым организовал «Дебошир Фильм — Студию». С 1997 по 1999 год — генеральный директор данной студии.

С 2000 по 2005 год — президент Санкт-Петербургского фонда «Независимое кино».

С 2009 года режиссёр и продюсер в продюсерском центре «ДС Фильм».

Фильмография 

 «Железная пята олигархии», (1998) художественный фильм, продюсер
 «Ноев ковчег», (2001) документальный фильм, продюсер
 «Режиссёр—Николай Акимов», (2001) документальный фильм, продюсер
 «Кочевье», (2010) документальный фильм, режиссёр и продюсер
 «Моя родня», (2012) документальный фильм, режиссёр и продюсер
 «Бэла Руденко. „Я счастливый человек!“», (2013) документальный фильм, автор сценария и режиссёр
 «Попутчики», (2013) документальный фильм, режиссёр
 «Плацкарт», (2016) документальный фильм, режиссёр и продюсер

Премии и награды

за фильм «Железная Пята Олигархии» 
 Главный Приз «Tiger Award» на МКФ в Роттердаме
 Приз «Лучший Европейский Фильм» на МКФ в Александрии (Египет)
 Приз журнала «FilmCritic» на неделе кинокритики на МКФ в Венеции
 Приз FIPRESSI на МКФ «Кинотавр» в Сочи
 Приз «Лучший дебют» на кинофоруме «Серебряный гвоздь» в Сочи
 Приз за лучшую операторскую работу и приз кинокритики на фестивале «Окно в Европу» в Выборге
 Приз кинокритики и прессы на фестивале «Виват, кино России!» в Санкт-Петербурге
 Приз Большого Жюри на фестивале «Литература и кино» в Гатчине
 Приз кинокритики на фестивале «Литература и кино» в Гатчине

за фильм «Кочевье» 
 Приз «Лучший полнометражный документальный фильм» на Faito doc Festival в Неаполе, Италия, 2013
 Приз «Jade Kunlun Award» на международном кинофестивале World Mountain Documentary Festival of Qinghai, Китай, 2012
 Специальный приз «За освоение неведомых территорий» на Международном кинофестивале «Саратовские страдания», Саратов, Россия 2011
 Приз «Золотой Жан-Люк» за победу в категории «Приз зрительских симпатий» на международном фестивале авторского кино «Киноликбез» в городе Барнаул, Россия, 2011
 Специальный приз «За талантливую режиссуру» — Евразийский Телефорум, Москва

за фильм «Моя родня» 

 Приз «Лучший документальный фильм» на XI Алматинском международном кинофестивале «Звёзды Шакена»
 Приз «Лучший полнометражный документальный фильм» на Международном кинофестивале «Послание к человеку», 2013
 Приз «Специальное упоминание жюри», на LET’S CEE Film Festival in Vienna, Австрия, 2013
 Приз «Лучший Анрапологический фильм» на Российском Фестивале Антропологических Фильмов в Екатеринбурге, 2013
 Победитель в номинации «Одинаково разные» на Межрегиональном Телевизионном фестивале «Моя Большая Страна», Россия, 2013
 Победитель в номинации «Россия и Зарубежье» на Международном фестивале туристического кино «Свидание с Россией», Тула, Россия, 2013
 Национальная премия «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший по профессии оператор», Россия, 2013
 Приз «Лучший полнометражный документальный фильм» на Zagreb Tourfilm Festival, Загреб, Хорватия, 2014
 Приз «Лучший полнометражный документальный фильм» на Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, Турция, 2016

за фильм «Попутчики» 
 Приз II степени «Режиссёр документального кино» на фестивале «Киноглаз-2014» (Приз I степени жюри не присуждался)

Примечания

Ссылки 
 Пять фильмов Родиона Исмаилова // Азербайджанский конгресс, Выпуск № 30 (326) от 30.8.2013.
 Родион Исмаилов: «Чем больше живу в России и путешествую, тем больше хочется снимать про Азербайджан» // Азербайджанский конгресс, № 44 (340) от 6.12.2013.
 Ульви Мехти Вернемся к нашим баранам. «Кочевье», режиссёр Родион Исмаилов // Искусство кино, 2011, № 11.
 Исмаилов Родион Шамилович на сайте Гильдии неигрового кино и телевидения.
 Родион Исмаилов на proza.ru/
 Родион Исмаилов ВКонтакте

Кинорежиссёры России